La Covacha puede referirse a:
 La Covacha (pico): Una montaña del Sistema Central, en España.
 La Covacha (banda): una banda de rock de Argentina.